Яна Герекова (; нар. 27 листопада 1984  Ліптовський Мікулаш, Словаччина) — словацька біатлоністка, учасниця Олімпійських ігор та чемпіонатів світу з біатлону, з 2005 року бере участь у Кубках світу з біатлону.

Виступи на Олімпійських іграх

Виступи на чемпіонаті світу

Кар'єра в Кубку світу 
 Дебют в кубку світу — 7 грудня 2005 року в індивідуальній гонці в Естерсунді — 79 місце.
 Перше попадання в залікову зону — 17 січня 2008 року в спринті в Антгольці — 30 місце.
 Перше попадання на розширений подіум — 6 березня 2010 року в гонці переслідування в Ханти-Мансійську — 8 місце.

Загальний залік в Кубку світу 
 2007–2008 — 79-е місце (1 очко)
 2009–2010 — 69-е місце (35 очок)
 2010–2011 — 41-е місце (144 очки)
 2011–2012 — 28-е місце (306 очок)
 2012–2013 — 23-е місце (390 очок)

Статистика стрільби

Примітки

Посилання 
 Профіль на сайті IBU 
 Профіль на сайті ФБУ 

Словацькі біатлоністки
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2006
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2010
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2014
Уродженці Ліптовського Мікулаша